Kapo peut désigner :

Histoire 
 Kapo, désigne les personnes qui étaient chargées d'encadrer les prisonniers dans les camps de concentration nazis.

Patronyme 

 Olivier Kapo (1980-), footballeur international français ;
 Vito Kapo (1922-2020), femme politique albanaise.

Divers 

 Kapo, une déesse de la fertilité dans la mythologie hawaïenne ;
 Kapò, un film italien réalisé par Gillo Pontecorvo en 1961.